Анкілозаврини (Ankylosaurinae) — підродина птахотазових динозаврів родини анкілозаврових (Ankylosauridae). Згідно з визначенням, до підродини включають анкілозаврових, що філогенетично стоять ближче до Ankylosaurus, ніж до Shamosaurus. Підродина виникла 105 млн років тому та вимерла 66 млн років тому.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за  Arbour & Currie (2015), що показує родинні зв'язки між різними представниками анкілозаврин:

Примітки 

Анкілозаврові
Підродини динозаврів